

Sigle 
 Tibet Autonomous Region – Regione Autonoma del Tibet, regione della Repubblica Popolare Cinese comprendente quasi interamente il Tibet storico
 Tribunale Amministrativo Regionale

Codici 
 TAR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Taranto-Grottaglie (Italia)
 TAR – codice vettore ICAO di Tunisair
 tar – codice ISO 639-3 della lingua tarahumara
 TAR – codice ISO 3166-2:AZ del rayon di Tartar (Azerbaigian)
 TAR – codice ISO 3166-2:MA della provincia di Taroudant (Marocco)
 TAR – codice ISO 3166-2:PH di Tarlac (Filippine)

Informatica 
tar – software per archiviazione e backup

Musica 
 Tar – strumento musicale a corda
 Tar – gruppo musicale post-hardcore punk
 Tar – singolo dei Visage del 1979

Cinema 
 Tar, regia di Gabrielle Demeestere (2012)
 Tár, regia di Todd Field (2022)

Televisione 
 The Amazing Race – reality show statunitense

Altro 
 TAR – abbreviazione aeronautica di Terminal area surveillance radar – Radar di sorveglianza di regione terminale
 Transactivation Responsive Element

Altri progetti